Die Saisonbilanzen von Manchester City zeigen für jede Saison das Abschneiden des englischen Profifußballvereins Manchester City im Ligabetrieb und Pokalwettbewerben an. Manchester City (bis 1894 Ardwick AFC) bestreitet seit der Saison 1890/91 Pflichtspiele, 1892 erfolgte die Aufnahme in die Football League. Seither gewann der Klub je sechs Mal die englische Meisterschaft, den FA Cup und den League Cup; international gewann Manchester City einmal den Europapokal der Pokalsieger.

Saisons

Legende

Literatur

Weblinks 
 Saisonweise Übersicht der Klubplatzierungen auf fchd.info

Anmerkungen 

Manchester City
Liste (Fußballdaten nach Verein)
Fußball (England)